Пустыни Австралии — комплекс пустынных регионов, расположенный в Австралии.

Пустынные и аридные территории Австралии в основном расположены на северо-западе континента и занимают около 44 % его поверхности (3,8 млн км²).

Пустыни Австралии расположены в двух климатических поясах — тропическом и субтропическом, причём большая часть из них занимает последний пояс.

Климат 
Над территорией, расположенной между 20 и 30-й параллелью, формируется тропический континентальный пустынный климат, а субтропический континентальный климат распространён на юге материка (Большой Австралийский залив). Здесь расположены окраины Большой пустыни Виктория.

В этой местности, в летний период, с декабря по февраль, средние температуры доходят до 30 °C, а иногда и выше, а в зимний (июль — август) снижаются в среднем до 15-18 °C.

Распределение осадков и влаги зависит от направлений и характера ветров. Основными источниками влаги в австралийских пустынях служат юго-восточные пассаты, так как большая часть влаги задерживается горными хребтами Восточной Австралии. Центральная часть континента получают в среднем около 250—300 мм осадков в год. Абсолютный минимум осадков, от 100 до 150 мм в год, получает пустыня Симпсон.

Почвы 
Почвы пустынь весьма своеобразны: на севере и центральных районах — красные, красно-бурые и бурые почвы, на юге — сероземовидные почвы, на западе — пустынные почвы, а для Большой Песчаной пустыни и Большой пустыни Виктория характерны красные песчаные пустынные почвы, у озера Эйр — солончаки и солонцы.

Описание

Примечания